Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Moncton”
 Pierwszy HMCS „Moncton” (K139) był korwetą typu Flower. W służbie w czasie II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Moncton” (MM 708) był okrętem patrolowym typu Kingston. W służbie od 1998 roku (stan na rok 2016).

Bibliografia 
 

Moncton